Trossen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Trossen (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern, Deutschland
 Trossen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Tros (Ryn), Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Ryn, Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Trossen ist ein Familienname:
 Nils Trossen (* 1970), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof